Федершмидт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Федершмидт, Франц (1894—1956) — американский гребец.
 Федершмидт, Эрих (1895—1962) — американский гребец.